«Моя любовь на третьем курсе»  — советский фильм 1976 года режиссёра Юрий Борецкий, по сценарию Михаила Шатрова основанному на его пьесе «Лошадь Пржевальского» (1972). В фильме впервые прозвучала песня «Как молоды мы были» Пахмутовой-Добронравова.

Фильм считатется культовым в среде стройотрядовцев, его просмотр стал традицией участников Российских студенческих отрядов.

Сюжет 
Cтуденческий стройотряд в свой трудовой семестр приезжает в один из целинных совхозов возводить школу. Но между бойцами отряда возникает спор как жить и работать: по принципу «коммуны» или «бригады»… конфликт между командиром отряда, который приехал заработать, и комиссаром отряда, неисправимым комсомольцем-романтиком.

В ролях 
 Ануарбек Молдабеков — Сатаев, директор совхоза
 Наталья Головко — Мария Скрябина
 Тимофей Спивак — Алексей Нестеров, комиссар ССО
 Алексей Шейнин — Андрей Иконников, командир ССО
 Галина Борисова — Силик
 Аскар Карабаев — Женис Сапаргалиев
 Михаил Жиров — Юрий Клепиков
 Алексей Мокроусов — Стас Вишневский
 Виктор Коношенков — Егор Беклемишев
 Наталия Потапова — Таня
 Вячеслав Молоков — Макс Бубенчиков
 Александр Мусаханов — Гарик Акопов
 Наталия Санько — Лика Козаченко
 Анатолий Мищенко — Вадим Антимиров
 Ольга Науменко — Оля Банникова
 Владимир Ерёмин — Павлик Гвоздев
В эпизодах: Ментай Утепбергенов, Нурмухан Жантурин, Асанали Ашимов и другие.

Музыка в фильме 
В фильме звучат песни Пахмутовой-Добронравова «Яростный стройотряд» и «Как молоды мы были» — которая звучит впервые. Обе песни в исполнении Александра Градского, и в его исполнении записаны на вышедшей через год пластинке фирмы «Мелодия», однако, песня «Как молоды мы были» которая звучит в его исполнении в финале фильма, в начальных титрах звучит в исполнении Елены Камбуровой.

Литература 
 Моя любовь на третьем курсе // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 258

Примечания

Ссылки 
 Моя любовь на третьем курсе // Казахфильм
Фильмы СССР 1976 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы о студентах
Студенческие отряды
Фильмы студии «Казахфильм»
Экранизации пьес